Schistomeringos incerta är en ringmaskart som först beskrevs av Schmarda 1861.  Schistomeringos incerta ingår i släktet Schistomeringos och familjen Dorvilleidae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
incerta